Шкуратов — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Шкуратов, Владимир Гаврилович (1926—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 Шкуратов, Иван Фёдорович (1912 — ?) — советский профсоюзный деятель.
 Шкуратов, Николай Данилович (1924—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Шкуратов, Сергей Александрович (род. 1958) — советский легкоатлет, тренер.
 Шкуратов, Юрий Григорьевич (род. 1952) — советский и украинский астроном, планетолог.

См. также 
 Шкуратово